Эдмунд Клифтон Стоунер (; 2 октября 1899, Суррей, Англия — 27 декабря 1968, Лидс, Йоркшир, Великобритания) — английский учёный, физик-теоретик. Педагог, профессор Лидского университета (с 1924 по 1963 год). Член Лондонского королевского общества (с 1937).

Биография 
Родился в семье профессионального игрока в крикет Артура Халлетта Стоунера. Выиграв стипендию в 1911—1918 годах обучался в Болтонской школе (Большой Манчестер).

После окончания в 1921 году Кембриджского университета, работал в Кавендишской лаборатории. Изучал поглощение рентгеновских лучей на энергетических уровням материи и электронов.

В 1924—1951 годах работал в Лидском университете (с 1939 — профессор). С 1951 года — профессор Кембриджского университета.

В мае 1937 года был избран членом Лондонского королевского общества.

Научная деятельность 
Работы Э. К. Стоунера посвящены магнетизму, изучению структуры атома, квантовой статистике.

Ранние работы проводил в области астрофизики. До предела Чандрасекара американского астрофизика Субраманьяна Чандрасекара в 1930 году вычислил предел для массы белых карликов..

В 1925 году физик ввёл подразделение электронных оболочек атомов на подоболочки. Независимо от других развил коллективизированную модель ферромагнетизма (стонеровская модель коллективизированных электронов в металлах), в 1936 году наиболее полно сформулировал критерий ферромагнетизма свободного ферми-газа. В 1939 разработал метод, связывающий молекулярное поле Вейсса с зонной структурой.

Избранные труды 
 The distribution of electrons among atomic levels, Philosophical Magazine (6th series) 48 (1924), pp. 719—736.
 The limiting density of white dwarf stars, Philosophical Magazine (7th series) 7 (1929), pp. 63-70.
 The equilibrium of dense stars, Philosophical Magazine (7th series) 9 (1930), pp. 944—963.
 Magnetism and atomic structure, London: Methuen, 1926.
 Magnetism and matter, London: Methuen, 1934.
 Collective electron ferromagnetism in metals and alloys, Journal de physique et le radium (8th series) 12 (1951), pp. 372—388.
 E.C. Stoner, F. Tyler, A note on condensed stars, Phil Mag 11 (1931) 986—995
 The minimum pressure of a degenerate electron gas, MNRAS 92 (1932) 651—661
 Upper limits for densities and temperatures in stars, MNRAS 92 (1932) 662—676

Память 
 Здание физического факультета Лидского университета носит имя Эдмунда Клифтона Стоунера.
 18 марта 1996 года на здании физического факультета Лидского университета открыта мемориальная доска в честь первого профессора теоретической физики в Лидсе.

См. также 
 Критерий Стонера

Примечания

Ссылки 
 Edmund Clifton Stoner

Физики по алфавиту
Физики XX века
Физики Великобритании
Астрофизики Великобритании
Преподаватели Лидсского университета
Преподаватели Кембриджского университета
Выпускники Кембриджского университета
Члены Лондонского королевского общества